Adémar, Ademar oder Adhemar ist der (Vor-)Name folgender Personen:

 Adémar († 930), Graf von Poitou und Graf von Angoulême, siehe Adémar (Angoulême);
 Adémar († 1034) französischer Mönch und Chronist aus Chabannes, siehe Ademar von Chabannes;
 Adémar († 1098), Bischof von Le Puy, Legat beim Ersten Kreuzzug, siehe Adhemar de Monteil;
 Boson, genannt Adémar V. († 1199), Vizegraf von Limoges, siehe Adémar V. (Limoges);
 Adémar von Lairon († 1218), Herr von Caesarea, Marschall von Jerusalem, Marschall des Hospitaliterordens, siehe Adémar de Lairon.
 Adhemar Ferreira da Silva († 2001), brasilianischer Leichtathlet, siehe Adhemar Ferreira da Silva;
 Adhemar (eigentlich Ferreira de Camargo Neto, * 1972), brasilianischer Fußballspieler, siehe Adhemar;

Adhémar ist der Nachname von:
 Joseph-Alphonse Adhémar 

sowie der Name des spanischen Handballvereins Ademar León.

Siehe auch:
 Aimerich